Красно́вичское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Унечского района Брянской области. Административный центр — село Красновичи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Красновичского, Добрикского и Писаревского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Унечского района
Сельские поселения Брянской области